Liberación nacional hace referencia a varios de artículos en la Wikipedia:

 Día de la Liberación Nacional
 Frente de Liberación Nacional 
 Movimiento de liberación nacional